Ivanić Miljanski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Zagorska Sela, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 45 stanovnika te 18 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Tradicijska kuća Ceraj

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji